Петришин — фамилия:

 Петришин, Вальтер Володимир (род. 1929) — американский математик и педагог украинского происхождения.
 Петришин, Мирослава Владимировна (род. 1972) — фамилия до замужества украинской журналистки Мирославы Гонгадзе.
 Петришин, Наталья Михайловна — Герой Социалистического Труда (1951).
 Петришин, Роман Иванович (род. 1953) — советский и украинский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.

См. также 
 Петришки